Le  Grand Prix moto d'Imola 1999 est la onzième manche du championnat du monde de vitesse moto 1999. La compétition s'est déroulée du 3 au  sur l'Autodromo Enzo e Dino Ferrari.

C'est la  du Grand Prix moto d'Imola.

Classement 500 cm

Classement 250 cm

Classement 125 cm

Liens externes 
 Site officiel de MotoGP

1999
Sport en Italie en 1999
Sport à Imola
Imola